Rjasanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Konstantinowitsch Rjasanow (1920–1992), sowjetischer Jagdflieger
 Dawid Borissowitsch Rjasanow (1870–1938), russischer Marxist
 Eldar Alexandrowitsch Rjasanow (1927–2015), russischer Filmregisseur
 Juri Sergejewitsch Rjasanow (1987–2009), russischer Kunstturner
 Michail Gennadjewitsch Rjasanow (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Borissowitsch Rjasanow (1899–1942), russischer Komponist

Ryazanov steht für:
 (4258) Ryazanov, ein nach Eldar Alexandrowitsch Rjasanow benannter Asteroid